Мост Колорадо-стрит — название нескольких мостов в США:
 Мост Колорадо-стрит (Пасадина) — мост в городе Пасадина, штат Калифорния.
  — мост в городе Сент-Пол, штат Миннесота.